Ива́н Фра́нцевич Ю́сис, также Иванас Юсис (, 1891—1931) — сотрудник ВЧК / ГПУ / ОГПУ. Начальник личной охраны Ф. Э. Дзержинского (до июля 1926) и И. В. Сталина (1927—1931). Кавалер ордена Красного знамени (1927).

Биография 
Родился в 24 декабря 1891 г в деревне Алаты Ковенской губернии (сейчас Литва Купишский район), в семье заводского крестьянина-бедняка. С ранних лет ушёл в город на работу. До 1913 года работал электромонтёром на разных заводах. В начале Февральской революции активно работал в воинских частях при литовском исполнительном комитете. В сентябре 1917 года в Петрограде вступил в РСДРП(б) и в марте 1918 года направлен на работу в ВЧК.

С октября 1923 года — комиссар особых поручений Спецотделения коллегии ОГПУ, затем Оперативного отдела ОГПУ. До июля 1926 года выполнял обязанности начальника личной охраны Ф. Э. Дзержинского, с 10 июня 1927 г. — И. В. Сталина (личный телохранитель).

Скончался от инфаркта в 12 часов дня 2 февраля 1931 года в Москве. Был кремирован и похоронен в закрытом колумбарий на Новом Донском кладбище города Москвы. Урна с прахом супругов Юсис удалена из закрытого колумбария родственниками, нынешнее её нахождение неизвестно.

Награды и почётные звания 
 Почётный работник ВЧК-ОГПУ
 Орден Красного Знамени (постановление Президиума ЦИК СССР от 14.12.1927)

Семья 
 Жена: Юсис Роза Павловна (1900-1950)
 Дочь: Юсис Ада Ивановна (род. 1918 или 1921 годах-?)

Ссылки

Примечания 

Умершие от инфаркта миокарда
Окружение Иосифа Сталина
Родившиеся в Ковенской губернии
Феликс Дзержинский